Дружба — дендропарк у місті Івано-Франківськ
 Дружба — дендропарк у місті Лозова
 Дружба — парк, на території Новоайдарського району Луганської області.
 Дружба — парк в місті Антрацит (Луганська область).
 Дружба — парк в місті Миколаїв